Maud Watson ha battuto in finale Blanche Bingley 6-1, 7-5.

Tabellone

Note

Collegamenti esterni 

Torneo di Wimbledon 1885